Seraphim bezeichnet:

 die hebräische Pluralform von Seraph

Seraphim ist der geistliche Name von:

 Seraphim von Sarow (1759–1833), orthodoxer Heiliger und Mystiker
 Seraphim von Athen (1913–1998), Erzbischof von Athen und Griechenland (eigentlich Vissarion Tikas)
 Seraphim Rose (1934–1982), US-amerikanischer Priestermönch der Russisch-Orthodoxen Kirche im Ausland und Mystiker
 Seraphim von Glastonbury (* 1948), koptischer Metropolit
 Seraphim Bon (* 1959), Metropolit der Wahren Orthodoxen Kirche Russlands

Seraphim ist der Familienname folgender Personen:
 August Robert Seraphim (1863–1924), deutscher Historiker
 Christian Seraphim (* 1995), deutscher Tennisspieler
 Ernst Seraphim (1862–1945), deutscher Historiker
 Ferdinand Seraphim (1827–1894), deutscher Jurist
 Hans-Günther Seraphim (1903–1992), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Hans-Jürgen Seraphim (1899–1962), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Peter-Heinz Seraphim (1902–1979), deutscher Nationalökonom

Seraphim bezeichnet auch:
 Seraphim (Band), eine Band aus Österreich.
 Seraphim Falls, Film von David Von Ancken, 2006
 das erste moderne Krankenhaus in Schweden (Seraphim Hospital, schwedisch Serafimerlasarettet), das von 1752 bis 1980 in Stockholm (Kungsholmen) bestand

Siehe auch:
 Serafin
 Serafino
 Seraph (Begriffsklärung)
 Seraphimite Church